Tank Grote
 Technische geneeskunde
 Thai Airways International, IATA code
 Transgender, transgenderist of transgenderisme